Ежо́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Хаютина (Ежова), Евгения Соломоновна (1904—1938) — советская журналистка, главный редактор журнала «СССР на стройке».
 Ежова, Екатерина Ивановна (1788—1836) — актриса Санкт-Петербургской императорской драматической сцены.
 
 Ежова, Людмила Андреевна (род. 1982) — российская легкоатлетка. См. также